Magdalena (departamento)
Magdalena (Intibucá)
Magdalena (Jalisco)
Magdalena (Novo México)
Magdalena (distrito)
Magdalena (distrito de Cajamarca)
Magdalena Milpas Altas
Magdalena de Cao (distrito)
Magdalena del Mar (distrito)
Magdalena Vieja (distrito)

Magdalena (partido)
Rio Magdalena — principal rio da Colômbia

Desambiguações de topônimos